Sinovenator changii es la única especie conocida del género extinto Sinovenator («cazador chino») de dinosaurio terópodo trodóntido, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 125 millones de años, en el Aptiense, en lo que hoy es Asia. El nombre genérico significa «cazador chino» y deriva de la palabra en latín venator por cazador y la palabra en griego Σινάι por China. Dos fósiles fueron encontrados en la porción más antigua de la Formación Yixian en China. El espécimen tipo, Sinovenator changii, fue descrito por Xu, Norell, Wang, Makovicky y Wu en 2002. El holotipo IVPP 12615, un cráneo parcial y un esqueleto desarticulado. Un espécimen referido IVPP 12583, es un esqueleto postcraneal incompleto pero articulado. Ambos se encuentran en la colección de Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología (IPPV) en Pekín China. 

Sinovenator es un trodóntido primitivo. Sinovenator comparte características con los  dromeosáuridos basales y Avialae, demostrando el origen común de estos tres miembros de Paraves. Sinovenator tenía aproximadamente el tamaño de un pollo.

Descripción 

Sinovenator es un troodóntido , un grupo de pequeños maniraptoranos gráciles, parecidos a pájaros. Todos los troodóntidos tienen muchas características únicas del cráneo, como dientes muy juntos en la mandíbula inferior y una gran cantidad de estos. Tienen garras en forma de hoz y manos rapaces y algunos de los cocientes de encefalización no aviares más altos , lo que significa que tenían un comportamiento avanzado y sentidos agudos. El individuo holotipo de Sinovenator tenía aproximadamente el tamaño de un pollo, menos de un metro de largo. En 2010, Gregory S. Paul estimó el peso de un individuo de un metro de largo en 2,5 kilogramos. Sin embargo, el holotipo y el paratipo son subadultos. Se conocen ejemplares con aproximadamente el doble de su longitud. Esto lo convierte en una de las especies más grandes de troodóntidos en el ecosistema de la Formación Yixian, la formación donde se encontró.

En la descripción original se establecieron algunos rasgos distintivos o autapomorfias. El borde frontal de la fenestra anteorbital, la gran abertura del cráneo frente a la cuenca del ojo, es recto y está orientado verticalmente. El hueso frontal muestra una cresta vertical que toca el hueso lagrimal. El surangular en la mandíbula inferior tiene una sección transversal en forma de T. La tibia tiene una cresta vertical en el lado exterior superior, la crista cnemialis, que toca una cresta vertical inferior, la crista fibularis.

Hay una serie de otros rasgos notables. La rama superior del pramaxila excluye el maxilar de la fosa nasal. Los dientes premaxilares carecen de dentículos. Los de los dientes maxilares son pequeños. La fila de dientes maxilares se coloca a cierta distancia del borde de la mandíbula. Una fenestra promaxilar está presente. La rama del yugal hacia el postorbitario es larga, delgada e inclinada hacia atrás. El foramen magnum es mucho más grande que el cóndilo occipital. La caja craneal carece de recessus suboticus y crista otosphenoidalis . La parte posterior del pterigoideo tiene un proceso secundario en forma de varilla. Los dientes dentarios anteriores están muy juntos. La parte trasera del surangular es extraordinariamente profunda.

Están presentes cinco sacros, siendo los del medio claramente más grandes. El ilion es relativamente pequeño. El isquion es similar a un pájaro, pequeño con un proceso obturador bajo y procesos en el borde posterior superior e inferior. La tibia es ancha en la parte superior y tiene una superficie articular inferior aproximadamente rectangular. El cuarto metatarsiano no está muy desarrollado pero el segundo metatarsiano es pequeño. El tercer metatarsiano está pellizcado en la parte superior pero aún visible en la parte frontal superior del metatarso, conforme a la condición subarctometatarsiana.

Descubrimiento e investigación 

En 2002 se describieron dos ejemplares de un troodóntido. Ambos se encuentran en el Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados ,  con los números de muestra IVPP V 12615 y IVPP V 12583. Xu Xing , Mark Norell y sus colegas escribieron el estudio que los describe y encontraron que las muestras representan un nuevo taxón, para el cual se eligió el binomio Sinovenator changii. El nombre genérico se derivó de la palabra latina Sinae, para China , y Venator , o "cazador". Meemann Chang es honrada con el nombre de la especie por sus contribuciones al estudio de la fauna de Jehol. Como Chang es una investigadora, el epíteto debería haber sido "changae", sin embargo, dichos errores no pueden corregirse de acuerdo con las reglas de ICZN y, por lo tanto, formas como "Sinovenator changae" o "Sinovenator changiae" que a veces aparecen en la literatura son incorrectas.

El espécimen tipo u holotipo de Sinovenator changii es IVPP 12615, un cráneo parcial y un esqueleto desarticulado. La publicación original describió científicamente y asignó un espécimen adicional como el paratipo de la especie, un esqueleto postcraneal incompleto pero articulado, numerado IVPP 12583. Se refirió un tercer espécimen, IVPP V14322, un esqueleto fragmentario. Los tres están en la colección del IVPP en Beijing, China. Sin embargo, los fósiles de Sinovenator parecen ser comunes en los yacimientos de Lujiatun. En una encuesta de 2006 de la Biota de Jehol, Xu y Norell informaron que se conocen cientos de especímenes no descritos. Los fósiles se han conservado tridimensionalmente, no fuertemente comprimidos en una losa. En 2014 se describió la muñeca de un ejemplar, IVPP V14009, un adulto. En 2018, PMOL-AD00102, que consta de un cráneo y mandíbulas parciales, y seis vértebras cervicales, se refirió al taxón.

Clasificación 

En 2002, Sinovenator se colocó en Troodontidae. Sinovenator es un troodóntido basal o "primitivo" y comparte características con la mayoría de los dromeosáuridos y Avialae basales. Por lo tanto, fue uno de los primeros especímenes fósiles que demostró de manera concluyente la estrecha relación de estos tres grupos en el general Paraves. Un rasgo basal típico es la orientación del hueso púbico hacia atrás, similar a la situación en los Dromaeosauridae y las aves basales. Esto prueba que la orientación hacia el frente con los troodóntidos posteriores es una inversión y no un rasgo heredado directamente de los terópodos más antiguos que también poseen un hueso púbico que apunta hacia adelante. Otro carácter basal es la falta de bulla, una región inflamada en la parte inferior de la caja craneana. Esto indica que la bulla similar con Ornithomimosauria presenta un caso de evolución paralela y no es una prueba para Bullatosauria, una supuesta relación cercana anterior entre troodóntidos y ornitomimosaurianos.

Originalmente, la posición basal de Sinovenator parecía estar corroborada por una edad muy alta, asumiéndose que los fósiles datan del Hauteriviense. Sin embargo, investigaciones posteriores indicaron que las capas eran más jóvenes. 

En 2017, un estudio de Shen et al., describiendo el género Daliansaurus encontró que Sinovenator formaba un grupo monofilético con otros troodontidos de la Formación Yixian, llamado Sinovenatorinae. Se encontró que un cuarto metatarsiano ancho y aplanado era una sinapomorfia que unía a este grupo. Un estudio de 2018 de Yin et al. en cambio, encontró que los troodóntidos chinos formaban un grado intermedio.

Filogenia 

El siguiente es un cladograma basado en el trabajo de Shen et al. de 2007.

Cladograma basado en el trabajo de 2018 de Tin et al..

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Troodontidae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia